Zastěra oder Zástěra ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zastěra (* um 1818; † um 1880), österreichischer Landschaftsmaler und Kupferstecher
 Jan Zástěra (* 1984), tschechischer Komponist, Dirigent, Chorleiter, Organist, Forscher und Übersetzer